Pride and Prejudice é uma série produzida em 1952 para televisão, pela BBC, em 6 episódios, tendo como tema o livro homônimo de Jane Austen, escrito em 1813. Dirigida por Campbell Logan, apresenta Daphne Slater e Peter Cushing nos papéis de Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy.

Elenco 
 Thea Holme  .... Jane Austen
 Daphne Slater  .... Elizabeth Bennet
 Peter Cushing  .... Mr. Darcy
 Milton Rosmer  .... Mr. Bennet
 Gillian Lind .... Mrs. Bennet
 Ann Baskett  .... Jane Bennet
 James Neylin  .... Servant
 Prunella Scales  .... Lydia Bennet
 David Markham  .... Mr. Bingley
 Harriette Johns  .... Caroline Bingley
 Avice Landone  .... Mrs. Gardiner
 Richard Johnson  .... Mr. Wickham

Episódios 
Data em que os episódios foram originalmente apresentados:
 Episódio 1 – 2 de fevereiro de 1952
 Episódio 2 – 9 de fevereiro de 1952
 Episódio 3 – 16 de fevereiro de 1952
 Episódio 4 – 23 de fevereiro de 1952
 Episódio 5 – 1º de março de 1952
 Episódio 6 – 8 de março de 1952

Outras adaptações

Ver também 
 Jane Austen
 Pride and Prejudice

Notas e referências

Ligações externas 
 

Séries de televisão do Reino Unido